Gerasimenko je priimek več oseb:
 Aleksej Petrovič Gerasimenko, ruski fizik
 Svetlana Ivanovna Gerasimenko (roj. 1945), tadžikistanska astronomka ukrajinskega porekla
 Vasilij Filipovič Gerasimenko, sovjetski general

Glej tudi 
 Komet Čurjumov-Gerasimenko

Ruski priimki